Morel Rodríguez puede referirse a:
 Morel Rodríguez Ávila, político venezolano. 
 Claudio Morel Rodríguez, futbolista paraguayo.